Porto Real do Colégio kan syfta på:

Brasilien 

 Porto Real do Colégio (kommun), Alagoas, 
 Porto Real do Colégio (ort), Alagoas,